Étienne Souriau – filosofo francese
 Michel Souriau – filosofo francese
 Paul Souriau – filosofo francese